

Външни препратки 
 EURO finals schedule confirmed; uefa.com
 Групова фаза: uefa.com
 Четвъртфинали; uefa.com
 Полуфинали; uefa.com
 Финал; uefa.com
 Програмата и групите на Евро 2012
 Последни резултати

Европейско първенство по футбол 2012